Szabó Zsuzsa (1940-) atléta
 Szabó Zsuzsanna (1957) a Pedagógusok Szakszervezet elnöke
 Szabó Zsuzsa (1961) színész
 Szabó Zsuzsa (1962) bábszínész, báb- és díszlettervező
 Szabó Zsuzsanna Katalin (1962–) romániai magyar matematikus, egyetemi oktató
 Szabó Zsuzsanna (1991) labdarúgó